Wöhrder Wiese (Neurenberg), een park in Neurenberg
Wöhrder Wiese (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg